Heiberg ist der Familienname folgender Personen:

 Asta Heiberg (1817–1904), deutsche Schriftstellerin
 Astrid N. Heiberg (1936–2020), norwegische Psychiaterin und Politikerin
 Axel Heiberg (1848–1932), norwegischer Unternehmer und Mäzen
 Carl Friedrich Heiberg (1796–1872), deutscher Rechtsanwalt, Politiker und Buch- und Musikalienhändler
 Elvin R. Heiberg III (1932–2013), US-amerikanischer Generalleutnant
 Erik Heiberg (1916–1996) norwegischer Segler
 Gerhard Heiberg (* 1939), norwegischer Geschäftsmann und Sportfunktionär
 Gunnar Heiberg (1857–1929) norwegischer Dramatiker
 Harold Heiberg (1922–2013), US-amerikanischer Pianist
 Hermann Heiberg (1840–1910), deutscher Schriftsteller

 Johanne Luise Heiberg (1812–1890), dänische Schauspielerin
 Julius Heiberg (1846–1919), deutscher Staatsanwalt und Bürgermeister von Schleswig
 Kirsten Heiberg (1907/1912–1976), norwegische Sängerin und Schauspielerin
 Marianne Heiberg (1945–2004), norwegische Sozialwissenschaftlerin und Nahostexpertin
 Marie Heiberg (1890–1942), estnische Schriftstellerin
 Peter Andreas Heiberg (1758–1841), dänischer Satiriker
 Signe Heiberg (* 1988), dänische Opernsängerin (Sopran)

Heiberg ist Teil folgender geografischer Bezeichnungen:
 Axel-Heiberg-Gletscher, ein Talgletscher in der Antarktis
 Axel Heiberg Island, eine kanadische Insel
 Heiberg-Inseln, eine russische Inselgruppe in der Karasee